Jack Black peut désigner :
 Jack Black (1969-), acteur américain ;
 Jack Black (1871-1932?), écrivain et un hobo du  ;
 , l'Attrapeur de rats de la reine Victoria.